Евге́ний Михайло́вский:
 Михайловский, Евгений Александрович (род. 1941) — заслуженный военный лётчик СССР.
 Михайловский, Евгений Ильич (1937—2013) — российский учёный в области механики.